María Amalia de Sajonia (Dresde, 26 de septiembre de 1757 - Neoburgo del Danubio, 20 de abril de 1831) fue una princesa sajona de la línea Albertina de los Wettin, y por matrimonio duquesa del Palatinado-Zweibrücken.

Primeros años 
María Amalia nació en Dresde, era la sexta hija (pero cuarta superviviente, además de la primera mujer) del elector de Sajonia, Federico Cristián y de su esposa, la princesa María Antonia Walpurgis de Baviera. Era nieta del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos VII, y de la archiduquesa María Amelia de Austria.

Sus hermanos eran Federico Augusto I, Antonio I y Maximiliano. También era prima del rey Luis XVI de Francia y Carlos IV de España y de la emperatriz María Luisa.

Debido a que su padre murió cuando ella tenía 6 años, su educación y la de sus hermanos estuvo a cargo de su madre y diversos tutores.

Matrimonio 
María Amalia se casó el 12 de febrero de 1774 en la capilla del Palacio de Dresde, con el conde palatino, futuro duque Carlos II Augusto de Zweibrücken-Birkenfeld. Su marido había sido previamente rechazado en matrimonio por la emperatriz María Teresa I de Austria, que no lo quería como esposo de su hija la archiduquesa María Amalia, al considerarlo de rango insuficiente para casarse con una archiduquesa. Su hermano Federico Augusto, estaba casado con Amalia de Zweibrücken-Birkenfeld la hermana del novio, desde 1769. Como era costumbre en ese momento, María Amalia donó su vestido de novia a la iglesia como túnica sacerdotal. Ahora se ha vuelto a trabajar en una capa que se conserva en la iglesia de San Miguel de Homburg. La pareja residió en el Castillo de Neoburgo después del matrimonio. Un año más tarde, tras la muerte de su tío, Carlos Augusto se convirtió en duque del Palatinado-Zweibrücken, pero en realidad estaba destinado a heredar el trono electoral de Baviera.

Hijo 
El 2 de marzo de 1776, María Amalia dio a luz a un hijo. Se llamaba Carlos Augusto Federico. Con el nacimiento del Príncipe Hereditario del Palatinado-Birkenfeld-Zweibrücken, el futuro de la Casa de Wittelsbach parecía asegurado no solo en el área del Palatinado-Zweibrücken, porque también era presunto heredero de los dos electorados del Palatinado y de Baviera a través de su padre. No obstante, el Príncipe Heredero, que nació durante la construcción del Palacio de Karlsberg, murió el 21 de agosto de 1784 después de tres días de convulsiones febriles violentas a la edad de solo ocho años antes de que se completara el complejo del palacio. Fue el único hijo de la pareja ducal. El niño fue enterrado el 9 de septiembre en la cripta principesca de la iglesia de la ciudad de Zweibrücken.

Viudez y últimos años 
María Amalia fue Gran Maestra de la Orden de Santa Isabel y, después de la muerte de su esposo en 1795, tres años después, se se convirtió en abadesa del Monasterio de Santa Ana en Múnich, cuyos estatutos fueron cambiados varias veces durante su mandato por su hermano, suegro, y cuñado el elector Maximiliano José, que había sucedido a su marido como duque, y sería el primer Rey de Baviera. 

Tras quedarse viuda, volvió al Castillo de Neoburgo, donde llevó una vida sociable hasta su muerte.

Muerte 
María Amalia murió en 1831 en Neoburgo, había sobrevivido a su esposo por 36 años.

Su extensa biblioteca fue subastada en 1834.

Órdenes 
Orden de Santa Isabel. (Electorado del Palatinado)
1794 - 20 de abril de 1831: Gran maestre.
1774: Dama. 
Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. (Imperio Austriaco).

Ancestros

Referencias 

Nobles alemanas del siglo XIX
Princesas de Sajonia
Nacidos en Dresde
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Abadesas de la Institución de Damas Nobles de Santa Ana en Munich
Damas de la Orden de Santa Isabel
Grandes maestres de la Orden de Santa Isabel
Duquesas consortes de Alemania del siglo XVIII